Константи́н Добры́нич — новгородский посадник, сын и преемник известного Добрыни, объявлен посадником в 1017 году.

В 1018 году Ярослав Владимирович (Мудрый), потерпев на юге поражение от Болеслава Храброго и Святополка, бежал в Новгород и приготовился бежать далее, «за море». Но Константин Добрынич и новгородцы, изрубив его суда, сказали князю, что они хотят биться за него с Болеславом и Святополком. Они собрали деньги, наняли варягов и сами вооружились. Несмотря на эту услугу, Ярослав в 1019 году за что-то разгневался на Константина и заточил его, по более поздним летописным известиям, на 3 года в Ростове. Затем он был переведён в Муром и там, на реке Оке, был убит в 1022 году.

Семья 
По Д. Прозоровскому и Шахматову (сведения о своих предках дали авторам Начального свода Вышата и Ян Вышатич)
 Малк Любчанин
 Малуша
 Добрыня (воевода)
 Константин Добрынич
 Остромир + Феофана
 Вышата
 Путята Вышатич
 Ян Вышатич + Мария
преп. Варлаам

Примечания

Литература 
 Янин В.Л. Новгородские посадники. Издательство МГУ, 1962
 Фроянов И.Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX — начала XIII века. Издательство: С.-Петербургского университета, 1992

Ссылки 
 Константин Добрынич. Большая биографическая энциклопедия, 2009
 Константин Добрынич. Исторический словарь
 Константин Добрынич

Персоналии по алфавиту
Заключённые в Ярославской области
Умершие в 1022 году
Умершие в Муроме
Новгородские посадники